Laurie :
 Laurie est une commune du Cantal.
 Laurie est un prénom.
 Lorie, Lorry, Lauri, Laury et Lory sont les homonymes du prénom Laurie. Prénom anglicisé de "Lori".

Utilisation 
Le prénom Laurie est utilisé surtout en français mais aussi en anglais. Il vient du latin laurus qui signifie "laurier" ou "couronne de laurier" et dont sont également dérivés Laura, Laurent, etc.
Il est principalement utilisé en anglais dans sa version masculine, diminutif du prénom Laurence, ou  Lawrence.
Ce prénom est classé le 6e prénom féminin le plus donné en France.

Géographique 
 Laurie, île de l'Antarctique, dans l'archipel des Orcades du Sud.
 Laurie, une ville de l'État américain du Missouri

Personnes portant ce patronyme
 Hugh Laurie (1959-), acteur interprète du rôle de Dr House
  (1866-1932) zoologiste et paléontologue écossais.
 Piper Laurie (1932-), actrice américaine
 Robert Laurie (1956-2022), joueur de rugby à XIII australien

Personnages 
 Laurie, personnage secondaire de la saga de fantasy Les Chroniques de Krondor.

Marque 
 Laurie Lumière est une enseigne française de magasins spécialisés dans les luminaires.

Voir aussi 
 Lorie, chanteuse française.

Homonymie de patronyme